Песча́ный — посёлок в Быковском районе Волгоградской области России. Входит в состав Кисловского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в Заволжье, в нескольких километрах от левого берега Волги (Волгоградского водохранилища) и в 5 километрах восточнее села Кислово. В 1 километре западнее посёлка проходит трасса .

К северу от посёлка проходит канал оросительной системы. В окрестностях располагаются также нефтяные скважины.

Посёлок обслуживается отделением почтовой связи 404066, которое расположено в селе Кислово.

Население составляет около 120 жителей (2002).

История 

На 01 ноября 1988 года посёлок входил в состав Кисловского сельского совета.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Быковского района